Migerka ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Migerka (1828–1915), österreichischer Gewerbefachmann
 Helene Migerka (1867–1928), österreichische Frauenrechtlerin
 Katharina Migerka (1844–1922), österreichische Schriftstellerin